Луговской сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Зональном районе Алтайского края России. Административный центр — село Луговское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1358 человек, в том числе 629 мужчин и 729 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1366 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Луговское,
 посёлок Новый Быт,
 посёлок Путь Ленинизма.

Примечания 

Муниципальные образования Зонального района
Сельские поселения Алтайского края